Aleksej Tichomirov – schermidore russo
 Igor' Tichomirov – ex schermidore canadese di origine sovietica
 Lev Aleksandrovič Tichomirov – giornalista, scrittore e rivoluzionario russo
 Roman Irinarchovič Tichomirov – regista cinematografico sovietico
 Vasilij Tichomirov – ballerino e coreografo sovietico